Angelica elatior är en flockblommig växtart som beskrevs av Dalla Torre. Angelica elatior ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
elatior